Ревес () — угорське прізвище.

 Бела Ревес (1887 — 1939) — угорський футболіст, захисник.
 Геза Ревес (1902 — 1977) — угорський політик, дипломат, міністр оборони Угорської Народної Республіки.
 Імре Ревес (1858 — 1945) — угорський художник.

Угорські прізвища